Estrada Velha de Campinas
Rodovia Professor Zeferino Vaz

Desambiguação
3